Торайгырова — топоним в Казахстане:

 Торайгырова — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Торайгырова — улица в Алма-Ате.